Долбиловка — топоним в России. 
 Долбиловка,  река в Туле, Пролетарский территориальный округ.
 Долбиловка,  река в Ясногорском районе (Тульская область). Координаты 54.520373, 37.828542.
 Долбиловка — посёлок в Дмитриевском районе Курской области. Входит в состав Старогородского сельсовета.